Dom Eskenów w Toruniu – pałac mieszczański z XVI w. na terenie Starego Miasta w Toruniu.

Lokalizacja 
Dom Eskenów położony jest na terenie Zespołu Staromiejskiego w bliskim sąsiedztwie Bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Część reprezentacyjna tego gmachu i główne wejście znajduje się przy ulicy Łaziennej 16.

Historia 
Pierwotnie Dom Eskenów został zbudowany u schyłku XIV w. przez burmistrza toruńskiego Henryka Hitfelda. Zajmował kilka parcel i prawdopodobnie był okazałą siedzibą mieszczańską. W początku XVI w. wszedł w posiadanie rodziny Eskenów - zamożnych toruńskich patrycjuszy zajmujących się handlem zbożem - stając się na prawie 200 lat siedzibą tego rodu. Około 1590 roku został  przebudowany na renesansową rezydencję mieszczańską. Z tego okresu pochodzi m.in. renesansowy portal z piaskowca oraz zworniki otworów okiennych w elewacji bocznej, które zostały prawdopodobnie wykonane przez gdańskiego rzeźbiarza Willema van den Blocke. Drewniane drzwi z portalu głównego ze sceną odjazdu Syna Marnotrawnego znajdują się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Na piętrze zachował się polichromowany strop z tego samego czasu. Po 1703 roku kamienica znajdowała się w posiadaniu kilku różnych kupców, w 1844 roku została przystosowana do funkcji spichrza poprzez zmianę układu kondygnacji oraz przebudowę otworów okiennych. Wtedy też pokryto cały budynek kolorem czerwonym, stąd nazwa Czerwony Spichlerz. W latach 80. XX w. przeprowadzono prace konserwatorskie i przystosowano kamienicę do celów muzealnych. Obecnie mieści się w nim Muzeum Historii Torunia będące oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Przypisy

Bibliografia 
 Toruń Przewodnik i Informator wyd. Literat

Linki zewnętrzne 
 Muzeum Okręgowe w Toruniu
 Dom Eskenów
 

Pałace w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki muzealne w Toruniu